Rosa 'Eye Paint' — сорт роз класса Флорибунда.

Регистрационное название: MACeye.

Синонимы:
 'Eye Paint ®'
 'Eyepaint ®'
 MACeye
 'Tapis Persan'

В США патент № PP 3,985.

Биологическое описание 

Высота куста 90—150 см, ширина около 75 см.

Куст красивой формы, раскидистый.

Листва тёмно-зелёная.

Цветки 5—6 см в диаметре, простые, ярко алые со светлой серединой. Появляются в кистях по 10—30 штук.

Лепестков 4—8.

Цветение непрерывное.

Аромат мягкий, согласно другому источнику: аромат отсутствует.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −20.6 °C) до более тёплых.

Устойчивость к мучнистой росе и чёрной пятнистости высокая.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Награды 
 Золотая медаль, Baden-Baden, Германия (1974)
 Золотая медаль, Belfast, Ирландия (1978)
 Флорибунда спрей, Clay County Rose Society, США (2001, 2000)
 Флорибунда спрей, Jackson Rose & Garden Society, США (2000)
 Флорибунда спрей, South Penn Area Rose Society, США (2000)

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Eye Paint ®' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Eye Paint